Тодор Иванов може да се отнася за:

 Тодор Иванов (1878 - ?), български просветен деец и революционер
 Тодор Иванов (? - 1900), български революционер
 Тодор Иванов (1900 - 1976), български политик
 Тодор Иванов (р. 1946), български футболист